Mustafà és un nom masculí d'origen àrab,  /  pronuncia moustafa i de vegades s'escriu , Mustapha, Mostapha o Mostafa.

Significat 
Significa triat, escollit, predestinat, preferit . És un dels 201 noms que s'han atribuït a Mahoma .

Mustafà com a nom personal o nom

Caps d'Estat 
 Moustapha I (1591-1639), sultà de l' Imperi Otomà de 1617 a 1618.
 Mustafa II (1664-1703), sultà de l'Imperi Otomà de 1695 a 1703.
 Moustapha III (1717-1774), sultà de l'Imperi Otomà de 1757 a 1774.
 Moustapha IV (1779-1808), sultà de l'Imperi Otomà de 1807 a 1808.
 Moustapha Bey (1786-1837), bey de Tunis des de 1835 fins a la seva mort.
 Mustafa Kemal Atatürk (1880 o 1881 – 1938), fundador i primer president de la República Turca

Polítics i dirigents 
 Kara Mustafa (1634–1683), líder militar i estadista otomà .
 Mustapha Beiraktar, estadista otomà, gran visir de Mahmoud II .
 Moustapha Reschid Pasha (1800-1858), estadista i diplomàtic otomà .
 Mustapha Khaznadar (1817-1878), polític tunisià.
 Mustafa Hayri Efendi (1867-1916?), polític otomà, Sheikh al-Islam executat per oposar-se al genocidi armeni .
 Mustapha Ferroukhi (1922-1960), resistent i polític algerià.
 Mustafa Zibri (1938-2001), polític palestí.
 Moustapha Niasse (nascut el 1939), polític senegalès, president de l'Assemblea Nacional.
 Mustapha Mechahouri (nascut el 1947), estadista marroquí.
 El-Ouali Moustapha Sayed (1948-1976), líder del Front Polisario .
 Al Taib Mustafa (1950-2001), periodista, escriptor i polític sudanès.
 Mustapha Mansouri (nascut el 1953), estadista marroquí.
 Mohamed Abdelaziz Moustapha, líder del futbol egipci. Va ser president de la Confederació Africana de Futbol de 1958 a 1968.

Artistes 
 Mustafa Lutfi al-Manfaluti (1876–1924), novel·lista, escriptor de contes i assagista egipci.
 Moustapha Wade (1922-2007), escriptor senegalès.
 Moustapha Akkad (1930-2005), productor i director nord-americà d'origen sirià.
 Mustapha Alassane (1942-2015), director, actor i guionista nigerià .
 Mustapha El Atassi (1985-), presentador de televisió i humorista francès.
 Moustapha Amar (1966-), músic i actor egipci.
 Mohamed Mustapha, humorista i columnista nigerià que va portar a l'escenari el pseudònim de Mamane.
 Precious Mustapha (1997-), actriu britànica.

Atletes 
 Mustapha Chadli (1973-), antic futbolista marroquí,
 Mustapha Hadji (1971-), antic futbolista marroquí,
 Mustapha Bidoudane (1976-), futbolista marroquí,
 Mustapha Dahleb (1952-), futbolista algerià,
 Mustapha Larfaoui (1931-), president de la Federació Internacional de Natació i de la Confederació Africana de Natació,
 Moustapha Sonko (1972-), antic jugador de bàsquet francès.

 Mustapha Chadli (1973-), 
 Mustapha Hadji (1971-),
 Mustapha Bidoudane (1976-),
 Mustapha Dahleb (1952-), f
 Mustapha Larfaoui (1931-),
 Moustapha Sonko (1972-),

Científics 
 Mustapha Ishak Boushaki (1967-), astrofísic algerià,

Cançons 
 Mustapha, cançó extreta del disc Jazz i cantada pel grup Queen ,
 Mustapha, cançó de Bob Azzam, cantada també per Dodó Escolà

Altres 
 Sidi M'Hamed (Alger), antigament Mustapha, ciutat d'Algèria
 Mustafa Memeti, imam suís
Prenoms àrabs
Prenoms masculins